Verkorting (schilderkunst), een term uit de schilderkunst
 Afkorting, een term uit de taalkunde